Acronimul ELT poate însemna:
, un tip de radiobaliză, v. Radiobalize pentru aviație
, un tip de telescop, v. Telescop extrem de mare

Acronime de trei litere